Tandonia är ett släkte av svampar. Tandonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tandonia (Milacidae)